Jen-ťin může být:

 Jen-ťin (Che-nan) – okres v městské prefektuře Sin-siang v provincii Che-nan;
 Jen-ťin (Jün-nan) – okres v městské prefektuře Čao-tchung v provincii Jün-nan.